Santa Maria sopra Minerva ist der Name folgender Kirchen in Italien:

Santa Maria sopra Minerva (Rom), eine Kirche in Rom
Santa Maria sopra Minerva (Assisi), eine Kirche in Assisi, Umbrien